Gyerim-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gyerim-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju, 
 Gyerim-dong, Sangju, stadsdel i Sangju, Norra Gyeongsang,